FCX steht für:

 Aktiensymbol von Freeport-McMoRan
 Honda FCX

FCX